Tower of Terror bezeichnet:

 mehrere Achterbahnen:
 Tower of Terror (Camelot Theme Park)
 Tower of Terror II
 Tower of Terror (Gold Reef City)
 eine Vertikalfahrt in verschiedenen Disney-Parks, siehe Twilight Zone Tower of Terror
 eine US-amerikanische Horrorkomödie, siehe Im Jenseits sind noch Zimmer frei